Суперкубок Йорданії з футболу — одноматчевий турнір, у якому грають володар кубка Йорданії і чемпіон попереднього сезону. У випадку, якщо кубок і чемпіонат виграла одна команда, то в суперкубку грають перша і друга команди чемпіонату.

Розіграші

Титули

Джерела 
 Суперкубок Йорданії на rsssf 

Суперкубок Йорданії з футболу
1981 у йорданському спорті